Aardrijkskunde
 De Moer, plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 De Moere, landgoed nabij de Nederlandse plaats Grolloo
 Het Moer, buurtschap in de Nederlandse gemeente Westerveld
 De Moeren, laaggelegen gebied in West-Vlaanderen
 Moer, rivier in de Belgische provincie Antwerpen
 Putse Moer, natuurgebied in de Belgische provincie Antwerpen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Yerseke Moer, natuurgebied in de Nederlandse provincie Zeeland
 Yerseke en Kapelse Moer, Natura 2000-gebied in de Nederlandse provincie Zeeland

Biologie
 Vrouwelijk bij bepaalde diersoorten; zie Benamingen voor dieren

Bouwwerk
 Molen de Moer, voormalige poldermolen in de Nederlandse plaats Hooge Zwaluwe

Personen met de achternaam (van der) Moer
 Ank van der Moer, Nederlands actrice
 Brent Van Moer, Belgisch wielrenner
 Edmond Van Moer, Belgisch boogschutter
 Jean Baptiste Van Moer, Belgisch kunstschilder
 Paul Moer, Amerikaans jazzpianist
 Reinilde Van Moer, Belgisch politica
 Theo Van Moer, Belgisch atleet
 Wilfried Van Moer, Belgisch voetballer
 Wim Van Moer, Belgisch wielrenner

Voorwerp
 Moer, metalen, houten of kunststoffen ring om twee of meer voorwerpen met elkaar te verbinden

Andere
 Moer, droesem, bezinksel in wijn na fermentatie
 Moer, een stuk drassig land, veenbodem of (veen)moeras
 Betrekking hebbend op een brandstof die in laagveenmoerassen werd gewonnen, zie klot

Zie ook 
 Van Moer (doorverwijspagina)